Schneppe bezeichnet:
 Schneppe (Kleidung), ein spitz zulaufendes Merkmal verschiedener Kleidungsteile
 regional für den Ausguss von Kannen, siehe Schnaupe
 einen Ortsteil von Alsen (Windeck) in Nordrhein-Westfalen
 einen Ortsteil von Ruppichteroth in Nordrhein-Westfalen, siehe Schneppe (Ruppichteroth)

Schneppe ist der Familienname von:
 Andreas Schneppe (* 1961), deutscher Filmproduzent
 Petra Schneppe (* 1950), deutsche Landtagspolitikerin (SPD, Nordrhein-Westfalen)